Открытый чемпионат Шотландии (, также именовался Player’s Championship) — профессиональный снукерный турнир.

С 1982 года стал рейтинговым. Проводился под различными названиями, связанными со спонсорами до сезона 2003/04. В последний раз турнир прошёл в 2008 году, и к тому времени он уже не входил в календарь мэйн-тура. 

Наиболее удачливым игроком за всю историю турнира стал Стив Дэвис с шестью титулами при восьми финалах. Трижды трофеем владели Стивен Хендри и Джон Хиггинс, дважды — Ронни О'Салливан.

29 апреля 2015 года руководитель снукера Барри Хирн объявил, что соревнование под названием Scottish Open пройдет в 2016 году в Глазго, Шотландия, и будет одним из четырёх турниров, входящих в серию Home Nations Series, в которую войдут также еще три турнира — Welsh Open, English Open и Northern Ireland Open.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Архив снукера Криса Тернера: International Open 
 Архив снукера Криса Тернера: Scottish Open 
 Архив снукера Криса Тернера: Players Championship 
 Джон Хиггинс выиграл Scottish Open 

Открытый чемпионат Шотландии (снукер)